«Внутренний мир Дэйзи Кловер» — Фильм Роберта Маллигана. Экранизация одноименного произведения Гэвина Лэмберта (1963). Фильм разрешён для показа зрителям старше 16 лет.

Сюжет 
Молодая девушка Дэйзи Кловер (Натали Вуд), мечтающая попасть в Голливуд, записала пластинку с песней и отправила на студию. Запись привлекла внимание продюсера Реймонда Свона (Кристофер Пламмер) и Дэйзи стала звездой. Жизнь голливудской дивы нелегка, и Дэйзи пришлось пожертвовать не только собой, чтобы удержаться «на плаву».

Критика 
Несмотря на внушительный «урожай» номинаций и наград, фильм не принёс ожидаемой прибыли в прокате. Автор произведения и сценария, Гэвин Лэмберт, связывал это с выбором Натали Вуд на главную роль. Актрисе на момент съёмок было уже 27 лет, она была слишком «стара и гламурна» для роли 19-летней девчонки-сорванца. Сама же история, по мнению Лэмберта, из жёсткой и правдивой превратилась в очередную «сказку о Золушке».

Песня 
В сцене прослушивания Дэйзи на студии Свона, первые слова песни «You’re Gonna Hear From Me» поёт сама Натали Вуд, однако затем звучит голос певицы Джеки Уорд (Jackie Ward).

В ролях 
 Натали Вуд — Дэйзи Гловер
 Кристофер Пламмер — Реймонд Свон
 Роберт Редфорд — Уэйд Льюис
 Родди МакДауэлл — Уолтер Бейнс
 Рут Гордон — мама Дэйзи

Награды и номинации 
 Фильм получил три номинации на «Оскар» в 1966 году:
 лучшая женская роль второго плана (Рут Гордон)
 лучшая работа художника (Роберт Клэтворти и Джордж Джеймс Хопкинс)
 лучший дизайн костюмов (Эдит Хеад и Билл Томас)
 Картина получила два «Золотых глобуса»
 лучшая женская роль второго плана (Рут Гордон)
 лучший дебют (Роберт Редфорд)
 Натали Вуд также номинировалась на «Золотой глобус» как лучшая актриса комедийного или музыкального фильма.

Ссылки 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1965 года
Фильмы Роберта Маллигана
Фильмы-драмы США
Музыкальные фильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы об актёрах
Фильмы о Лос-Анджелесе
Экранизации романов США
Фильмы Warner Bros.